Tension — американская спид-метал-группа, которая была сформирована в 1978 году и первоначально называлась Deuce (впоследствии наименование изменилось на Tension). В 1988 году проект прекратил своё существование.

История 
Музыкальный коллектив Tension ведёт отсчёт своей творческой активности с 1978 года, когда указанного названия как такового не существовало, а группа называлась Deuce. Первоначальный состав команды выглядел следующим образом: Том Гаттис — вокал, Марти Фридман — гитара, Крис Тинто — ударные и Стив Летер — бас. К 1979 году новым басистом становится Майк Дэвис, а барабанщиком — Билли Гиддингс. В 1981 году гитарист Марти Фридман покидает коллектив и переезжает на Гавайи, а немногим позже формирует проект Cacophony. В это же время гитаристом становится Тимми Мидоус, а басистом Майк Фрэнсис. В 1984 году группа записывает трёхпесенную демо-ленту, которая стилистически представляла собой скоростной хеви-метал, испытывающий влияния Iron Maiden и Judas Priest. Деятельностью коллектива заинтересовывается небольшой нью-йоркский лейбл Torrid Records, который в 1986 году и выпускает дебютный альбом Breaking Point. В это же время, обнаружив, что нынешнее наименование команды уже используется другим проектом, группа переименовывается в Tension. Несмотря на то, что лейбл целый год тянул с выпуском релиза, альбом заслужил множество положительных отзывов в специализированной музыкальной прессе. Однако Torrid Records не смогли организовать хоть каких-нибудь серьёзных действий для раскрутки и дистрибуции альбома. В 1988 году коллектив распался.

В 1997 году альбом Breaking Point с добавлением нескольких ранее нереализованных композиций был переиздан в формате CD под названием Epitaph.

Дальнейшая деятельность участников 
Впоследствии в 1994 году вокалист Том Гаттис основал группу Wardog, которая выпустила своей последний релиз в 1999 году. В 2000 году Гаттис и О’Коннор совместно с гитаристом Питером Петевом и барабанщиком Майклом Скоттом (его впоследствии сменил Рикард Стьернквист) сформировали пауэр-металлическую группу Ballistic.

Участники

Последний известный состав 
 Том Гаттис (Tom Gattis) — вокал
 Тимми Мидоус (Timmy Meadows) — гитара
 Тим О’Коннор (Tim O’Connor) — бас
 Билли Гиддингс (Billy Giddings) — ударные

Бывшие участники 
 Марти Фридман (Marty Friedman) — гитара (1978—1981)
 Eddie Day — вокал
 Chris Halls — бас
 Крис Тинто (Chris Tinto) — ударные (1978—1979)
 Стив Летер (Steve Leter) — бас (1978—1979)
 Майк Дэвис (Mike Davis) — бас (1979—1981)
 Майк Фрэнсис (Mike Francis) — бас

Дискография 
Deuce
 1981 — I’m Saved (сингл) 
 1984 — Demo '84 (демо) 
 1985 — Demo #3 (демо) 
 1997 — Deuce

Tension
 1984 — Demo '84 (демо) 
 1985 — Demo '85 (демо)
 1986 — Breaking Point
 1987 — Demo (демо) 
 1987 — Tension Demo 1987 (демо) 
 2003 — Epitaph (сборник)

Примечания 

Спид-метал-группы США
Музыкальные коллективы из Балтимора